Nevis steht für:

 Nevis, Insel in der Karibik
 Nevis (Qom), Dorf in der Provinz Qom, Iran
 Nevis River, Fluss in Neuseeland
 Nevis Highwire Platform, Bungee-Sprungstelle in Neuseeland

Nevis ist der Familienname folgender Personen:
 Ben Nevis (Autor), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Navis
 Glen Nevis, Loch Nevis, Ben Nevis (Begriffsklärung)